Weigl ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Maria Weigl (1903–1990), deutscherPriester und Schriftsteller
 Andreas Weigl (* 1961) österreichischer Sozial- und Wirtschaftswissenschafter
 Augustin Weigl (1845–1914), österreichischer Unternehmer und Heimatforscher
 Bruno Weigl (1881–1938), mährischer Musikschriftsteller und Komponist
 Eduard Weigl (1869–1960), deutscher Priester und Hochschullehrer
 Egon Weigl (1901–1979), deutscher Psychologe
 Franz Weigl (1932–1996), deutscher Politiker (CSU), MdB
 Franz Xaver Weigl (1878–1952), deutscher Pädagoge
 Ignaz Weigl (1849–1911), österreichischer Gastwirt und Politiker
 Jochen Weigl (* 1971), deutscher Fußballspieler
 Johann Baptist Weigl (1783–1852), deutscher Theologe, Hochschullehrer, Domkapitular und Komponist

 Julian Weigl (* 1995), deutscher Fußballspieler

 Kolumba Weigl (1713–1783), deutsche Mystikerin und Priorin, siehe St. Peter und Paul (Altenhohenau)

 Nivard Weigl (1762–1823), österreichischer Geistlicher und Komponist
 Paul Weigl (* 1982), deutscher Poetry-Slam-Performancekünstler
 Peter Weigl (Jurist) (* 1960), deutscher Jurist und Richter 
 Peter Weigl (Maler) (* 1963), österreichischer Maler und Zeichner
 Petr Weigl (1939–2018), tschechischer Filmregisseur
 Petr Weigl (Maler) (* 1970), britischer Maler
 Richard Weigl (1878–1945), österreichischer Politiker (CSP, LBd), Abgeordneter zum Nationalrat
 Robert Weigl (1851/2–1902), österreichischer Bildhauer
 Rudolf von Weigl (?–1926/27), österreichischer Bildhauer
 Rudolf Weigl (1883–1957), polnischer Biologe
 Sanda Weigl (* 1948), deutsche Sängerin und Schauspielerin
 Stefan Weigl (* 1962), deutscher Schriftsteller
 Thaddäus Weigl (1776–1844), österreichischer Komponist
 Vally Weigl (1894–1982), österreichisch-amerikanische Musikerin und Musiktherapeutin
 Vladimir Weigl (* 1950), deutscher Schauspieler
 Wolfgang Weigl (* 1978), deutscher Filmeditor

Siehe auch:

 Weigel
 Veigl
 Weiglkreuz
 Weikl